

Patronyme
Marchant peut faire référence à des personnes :
 Antoine-Philibert Marchant (1796-1859), homme politique français ;
 Daniel Marchant (°1950), homme politique belge wallon ;
 Gérard Marchant, psychiatre toulousain du  ;
 Guy Marchant, imprimeur français du  ; 
 Honoré René Marchant (1764-1826), intendant général de la Grande Armée ; 
 Jean Marchant (~1650 - 1738), botaniste français ;
 Jérôme Marchant (1540-1594), moine, général de l'ordre des chartreux ;
 Jules-Henri Marchant (1940-2015), metteur en scène belge ;  
 Kenny Marchant (né en 1951), homme politique américain ;
 Louis Thomas Marchant (1756-1824), général de brigade français ;
 Mathieu Henri Marchant de La Houlière (1717-1793), général de division français ;
 Théodore Melchior Marchant (1750-?), général de brigade français ;
 Tony Marchant (né en 1959) dramaturge britannique ;
 Tony Marchant (né en 1937) cycliste australien ;
 Marchant, un virginaliste de la période des Tudor dont une pièce figure dans le Fitzwilliam Virginal Book.

Ou bien à des lieux :
 L'Hôpital Marchant, Centre Hospitalier psychiatrique toulousain.

Dans la marine
 Marchant désigne pour une embarcation ou un bateau, l'action d'avancer au moyen d'avirons, de voile ou d'une machine. Par exemple, les premières frégates à propulsion mixte, marchaient avec des voiles et une machine à vapeur.  

Homonymie de patronyme